Il singolare del torneo di tennis Dresden Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Oliver Gross 5-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (quarti di finale)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Assente

 Xavier Daufresne (primo turno)
 Dmitrij Poljakov (secondo turno)
 Gérard Solvès (secondo turno)
 Daniel Orsanic (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1994